Bernard Saint-Laurent, député bloquiste de Manicouagan de 1993 à 1997
 Bernard St-Laurent, journaliste et animateur radio à CBC Radio One